Alcampell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 El Campell / Alcampell, ort, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Alcampell (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar